Der Begriff Obmannschaft wird mit folgenden Bedeutungen eingesetzt:

als Bezeichnung des Amtes oder der Amtstätigkeit eines Obmanns
als Bezeichnung eines herrschaftlichen Verwaltungsbezirks, siehe Obmannschaft (Verwaltung)